Посников — русская фамилия:

 Посников, Александр Сергеевич (1846—1922) — экономист, член Государственной Думы, председатель Главного земельного комитета при Временном правительстве
 Посников, Захар Николаевич (1765—1833) — сенатор, тайный советник
 Посников, Николай Петрович (1845 — после 1917) — сенатор, гофмейстер
 Посников, Фёдор Николаевич (1784—1841) — российский военный деятель, генерал-майор

См. также 
 Постников